Juan Moreno i Polo
 Valero Moreno Polo